Seznam armad z zaporedno številko 51.

Seznam 
 51. armada (Japonski imperij)
 51. armada (ZSSR)

Glej tudi